Pirquet ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens von Pirquet (1874–1929), österreichischer Kinderarzt und Hochschullehrer
 Guido von Pirquet (1880–1966), österreichischer Pionier der Raketentechnik
 Peter von Pirquet (1838–1906), österreichischer Diplomat und Politiker
 Peter Martin Pirquet von Cesenatico (1781–1861), österreichischer Feldzeugmeister

Siehe auch:
 Clemens von Pirquet-Medaille
 Clemens von Pirquet-Preis
 Pirquethof, Gemeindebau im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring
 Pirket